Józef Wesołowski – poseł do Sejmu Krajowego Galicji III i IV kadencji (1870-1882), doktor praw, adwokat w Złoczowie
 Józef Konstanty Wesołowski (1879–1924) – pułkownik inżynier saperów Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Józef Wesołowski (1948–2015) – polski duchowny i biskup tytularny rzymskokatolicki

Przypisy